Кучугура — фамилия. Известные носители:
 Кучугура, Дмитрий Витальевич (род. 2004) — российский футболист.
 Кучугура-Кучеренко, Иван Иович (1878—1937) — украинский кобзарь.

См. также 
 Кучугур